Примера Сексион има више значења:

 Примера Сексион (Сан Антонино Монте Верде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Барио ел Кафетал (Сан Антонио Тепетлапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Барио де Сан Хуан (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Позас Фријас о Андуа (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Сан Себастијан Никанандута), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Санта Ана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Санта Круз Папалутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Санта Марија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Санта Круз (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Нуњу (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион, Тепелмеме Виља де Морелос (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Тлакотепек Плумас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примера Сексион (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Примера Сексион (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Примера Сексион (Веветлан ел Гранде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Примера Сексион (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Примера Сексион (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику